Lindboe ist der Familienname folgender Personen:

 Erling Lindboe (1910–1973), norwegischer Eisschnellläufer
 Jacob Lindboe (1843–1902), norwegischer Jurist und Politiker, Mitglied des Storting